Fish Tank (computerspel), een computerspel
 Fish Tank (film), een Amerikaanse film